D-orbitala je ena izmed štirih orbital, ki so razporejene okoli atomskega jedra. 

D-orbitala je druga najbolj oddaljena od jedra in lahko sprejme 10 elektronov.

Glej tudi 
 atomska kemija
 atomska fizika
 S-orbitala
 P-orbitala
 F-orbitala

Orbitale